Kohlmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Dagobert Kohlmeyer (* 1946), deutscher Schachjournalist, Übersetzer und Photograph
 Ernst Kohlmeyer (1882–1959), deutscher Theologe
 Ida Kohlmeyer (1912–1997), US-amerikanische Malerin und Bildhauerin
 Jan Kohlmeyer (* 1928), US-amerikanischer Pilzkundler
 Kay Kohlmeyer (* 1950), deutscher vorderasiatischer Archäologe
 Roman Kohlmeyer (* 1928), deutscher Fußballspieler
 Werner Kohlmeyer (1924–1974), deutscher Fußballspieler und Weltmeister von 1954
 Wilhelm Kohlmeyer (1907–1943), deutscher Politiker (NSDAP)

Kohlmeyer ist Teil folgender Firmierungen:
 Fred Kohlmeyer & Sons, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Kohlmeier
 Kohlmaier